Bontaș ist der Familienname folgender Personen:
 Cristina Bontaș (* 1973), rumänische Turnerin
 Mitică Bontaș (* 1970), rumänischer Handballspieler